Wenzel von Böhmen ist der Name folgender Personen:
 Wenzel von Böhmen (908–925/938), böhmischer Fürst
 Wenzel II. (Böhmen, Herzog) (1137–um 1192), böhmischer Herzog

Könige:
 Wenzel I. (Böhmen) (um 1205–1253), König von Böhmen
 Wenzel II. (Böhmen) (1271–1305), König von Böhmen und Polen
 Wenzel III. (Böhmen) (1289–1306), König von Böhmen, Ungarn und Polen